Comitatul Harding, conform originalului din limba engleză, Harding County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii, care fost denumite după doi politicieni americani diferiți.

 Comitatul Harding, statul  -- (Categorie și format), numit în onoarea președintelui Warren Harding cel de-al 29-lea președinte american.
 Comitatul Harding, statul  -- (Categorie și format), numit în onoarea lui J.A. Harding, care fusese liderul Adunării Legislative a Teritoriului Dakota (în original, Speaker of the House of the Dakota Territory).

Vezi și 

 Harding (dezambiguizare)
 Harding (nume de familie)